Гранкино — название нескольких населённых пунктов:
 Гранкино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Гранкино — деревня в Троснянском районе Орловской области.